Johann Stürmer ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist von Stürmer (1777–1856), deutscher Beamter und Politiker
 Johann Nicolaus Stürmer (1764–1847), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Johann Sturmer (1675–1729), mährischer Bildhauer